Wardi ist der Familienname folgender Personen:
 Ibn al-Wardi († 1348), arabischer Historiker
 Mohammed Wardi (1932–2012), sudanesischer Sänger